Wasserwelt steht für:

 Tier- und Pflanzenwelt in einem natürlichen oder künstlichen Gewässer
 von Gewässern geprägte Landschaft
 aufwendig gestaltete Schwimmbadanlage, siehe Aquapark
 eine hypothetische Planetenform, siehe Ozeanplanet
 Wasserwelt Braunschweig, ein Freizeitbad